Sligo Rovers is een voetbalclub uit Sligo, Ierland.

De club werd op 17 september 1928 opgericht na een fusie tussen de jeugdteams Sligo Blues en Sligo Town. Zes dagen later won de club de eerste wedstrijd met 9-1 tegen Balyshannon. In 1934 werd de club toegelaten tot de eerste klasse. Drie jaar later werd de club voor het eerst kampioen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verkoos de club niet te spelen in de hoogste klasse. Na de oorlog werden twee aanvragen geweigerd en de club mocht pas in 1948 terug toetreden tot de eerste klasse. Na de tweede plaats in 1951 werd de club de rest van de jaren 50 geplaagd door financiële problemen. In 1961 en 1962 eindigde Sligo als laatste, de voetbalbond besloot de eerste klasse van tien naar acht teams te brengen en Sligo werd uit de league gezet maar het volgende seizoen werd er weer naar tien teams uitgebreid en kon Sligo terugkeren.

In 1977 werd de club voor de tweede keer kampioen. In 2000 degradeerde de club en kon in 2005 terugkeren. In 2012 volgde de derde landstitel.

Erelijst 
Landskampioen
 1937, 1977, 2012FAI Cup
 Winnaar: 1983, 1994, 2010, 2011, 2013
 Finalist: 1939, 1940, 1970, 1978, 1981, 2009
FAI League Cup
 Winnaar''': 1998, 2010

Eindklasseringen vanaf 1949

|}

Tot 1985 werd voor het 1 niveau de naam League of Ireland gehanteerd en voor het 2e niveau League of Ireland B Division.

In Europa 

Sligo Rovers speelt sinds 1977 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (1x)
2013/14
Europacup I (1x)
1977/78
Europa League (4x)
2009/10, 2011/12, 2012/13, 2014/15
Europa Conference League (1x)
2021/22, 2022/23
Europacup II (2x)
1983/84, 1994/95
Intertoto Cup (1x)
1996

 
County Sligo